Лидия Спиридоновна Ахмылина (17 июля 1937 — 12 января 1997) — передовик советского сельского хозяйства, доярка колхоза имени XXII съезда КПСС Кожевниковского района Томской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1937 году в деревне Ерестная, ныне Кожевниковского района Томской области в крестьянской русской семье Глазыриных.

В 1952 году завершила обучение в шестом классе школы. Стала трудиться дояркой в колхозе имени Сталина (с 1961 года — колхоз XXII съезда КПСС). Постоянно добивалась высоких производственных результатов по надоям. Была лучшей дояркой в районе и неоднократным победителем социалистического соревнования.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели в животноводстве Лидии Спиридоновне Ахмылиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали "Серп и Молот.

Продолжала и дальше трудиться в сельском хозяйстве, перешла работать в совхоз «Луч» Кожевниковского района.

Избиралась депутатом Томского областного Совета народных депутатов.

Умерла 12 января 1997 года. Похоронена на сельском кладбище в родном селе.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Томск в судьбе героев: краткий биографический справочник ГСТ и ПКОТС. — Томск, 2013.

Ссылки 
 

Доярки
Депутаты Томского областного совета